

Особи 
 Роланд (ім'я)

В літературі 
Роланд (герой епосу) — герой французького епосу із циклу про Карла Великого.

В спорті 
Роланд — регбійний клуб (м. Івано-Франківськ).

В історії 
Роланд (легіон) — батальйон ДУН, утворений з ініціативи ОУН (б) за домовленістю з вищими офіцерами Вермахту у квітні — червні 1941 року з метою підготовки кадрів для майбутніх українських збройних сил та застосування проти радянських військ на майбутньому німецько-радянському фронті.

Роланд — місто, штат Айова
 Роланд — місто, штат Оклахома
 Роланд — переписна місцевість, штат Арканзас